Jalali bezeichnet:
 Jalali (Indien), eine Stadt in Indien

Jalali oder Dschalali (auch Dschalāli) ist der Familienname folgender Personen:

 Abolfazl Jalali (* 1998), iranischer Fußballspieler
 Babak Jalali (* 1978), iranischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Bahman Jalali (1944–2010), iranischer Fotograf und Hochschullehrer für Fotografie
 Bahram Jalali, US-amerikanischer Physiker
 Bijan Jalali (1927–2000), iranischer Staatsbeamter und persischer Dichter, Neffe von Sadegh Hedayat
 Eidin Jalali (* 1992), iranischer Filmschauspieler